L'observatoire de Haute-Provence (OHP) est un observatoire astronomique situé à Saint-Michel-l'Observatoire, dans les Alpes-de-Haute-Provence (France).
Occupational health psychology (OHP) est le terme anglais pour psychologie de la santé au travail (PST), une des disciplines du champ de la psychologie, à l'interface entre psychologie santé et travail.